Das Bank of the West Classic 1992 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 2. bis zum 8. November 1992 statt. Das Finale bestritten wie schon die beiden Jahre zuvor Martina Navratilova und Monica Seles. Seles setzte sich in zwei Sätzen durch. Im Doppel konnte Gigi Fernández ihren Titel an der Seite von Natallja Swerawa erfolgreich verteidigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Oakland